Le château des Roches peut désigner  :

Belgique
 Château des Roches de Trooz, en Belgique.

France
 Château des Roches de Aubigny, dans l'Allier ;
 Château des Roches de Bièvres, dans l'Essonne en France. Victor Hugo y séjourna ;
 Château des Roches de Louvigné, en Mayenne ;
 Château des Roches, de Bonneville, en Haute-Savoie ;
 Château des Roches d'Oissel, en Seine-Maritime ;
 Château des Roches de Marigny-Brizay, dans la Vienne.

Roche